Можжеве́льник вонючий () — вечнозелёные хвойные деревья, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Встречается на Балканском полуострове, на Кавказе и в Закавказье, в Малой и Средней Азии. Существует также изолированная популяция в Крыму.

Растёт открыто на сухой глинисто-хрящеватой почве и на скалах, поднимаясь в горы до 1600 м над уровнем моря. В Крыму произрастает на северных склонах среди буковых лесов.

Возраст деревьев достигает 300 лет.

Ботаническое описание 
Дерево высотой до 16,5 м с пирамидальной кроной.

Кора серая, молодая буро-красноватая. Ветви часто дугообразно изогнуты, веточки почти четырёхгранные, утолщённые.

Хвоя тёмно-зелёная, листья яйцевидные или ланцето-заострённые, остроколючие, черепичато-овальные или продолговато-ромбические, чаще без железок, реже с продолговатой железкой, длиной 2-10 мм, при растирании издают неприятный запах.

Двудомное растение. Шишкоягоды диаметром 7-13 мм, шаровидные или яйцевидные, крупные, красновато-чёрные, с сизым налётом. Семян 1—2, редко 3, овальных или яйцевидных, бледно-каштановых.

Значение и применение 
Древесина дерева плотная, жестковатая, устойчива против гниения, весьма ценится как строительный материал, не страдающий от насекомых.

В посадках весьма декоративен.

Таксономия 
Вид Можжевельник вонючий входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Можжевельник
Флора Евразии